Die Kompass-Bücherei (auch Kompaßbücherei) war eine an Jugendliche gerichtete, populäre Buchreihe der DDR aus dem Verlag Neues Leben, Berlin.
In dieser Reihe erschienen von 1959 bis 1990 illustrierte Taschenbuch-Ausgaben der Genres Abenteuer, Historie, Krimi und Science Fiction.

Es erschienen Neuerscheinungen, Wiederveröffentlichungen und auch Übersetzungen, sowohl zeitgenössischer Autoren als auch von Klassikern.

Kurze Editionsgeschichte 
Die Reihe erschien bis 1990, im Format 10,7 x 17,7 cm. Jeder Band umfasste etwa 200 Seiten, trug einen bunten „cellophanierten“ Umschlag und kostete von zunächst 1,50 Mark bis zu 2,90 Mark. Die Titelseite zeigt obenstehend die großen Buchstaben „KOMPASS“ mit einem stilisierten Kompass-Logo anstelle des Buchstaben „O“.

Liste

Anmerkungen 
Jahr: Bei Wiederveröffentlichungen innerhalb des Verlages steht das Jahr der Erstausgabe in Klammern, wenn dies außerhalb der Kompass-Bücherei erfolgte.

Illustrator / (Umschlag): Der Illustrator wurde ohne Klammern dargestellt, der Umschlaggestalter mit Klammern. Ist nur ein Name angegeben, hat der Illustrator auch den Umschlag gestaltet. Ist nur ein Name in Klammern angegeben, enthält dieses Buch keine Illustrationen. Sind Illustrationen vorhanden und der Name des Illustrators ist im Buch nicht angegeben, wird angenommen, dass der Gestalter des Umschlags auch die Illustrationen geschaffen hat und wird in diesem Fall auch ohne Klammern dargestellt.

Abenteuerroman
Kriminalliteratur
Historischer Roman
Science-Fiction-Literatur
Buchreihe
!Kompass
Literatur (20. Jahrhundert)
Literarisches Werk
Liste (literarische Werke)
Ersterscheinung 1959
Erscheinen eingestellt 1990